Сьетамо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ойя-де-Уэска. Занимает площадь 48.3 км². Население 665 человек (на 2010 год). Расстояние 12 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски